Collapsus, en médecine ;
 Collapsus global, l’effondrement mondial ;
 Collapsus écologique, un scénario de crise écologique majeure ;
 Collapsus métallurgique, le resserrement de plans atomiques ;
 Collapsus, court métrage néerlandais sorti en 2010.
 Collapsus : Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète, ouvrage collectif sous la direction de Laurent Aillet et Laurent Testot, éd. Albin Michel, février 2020 .

Voir aussi